Poissonverdeling
David Poisson
Siméon Poisson
Poisson (Saône-et-Loire)
Poisson-factor